— крупная железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу, Оэдо, Тодзай, Юракутё и Намбоку, расположенная на границе специальных районов Синдзюку, Тиёда и Бункё в Токио. Станция обозначена номером E-05 на линии Оэдо, N-10 на линии Намбоку, T-06 на линии Тодзай и Y-13 на линии Юракутё. На станции установлены автоматические платформенные ворота. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Линии

Наземные
 East Japan Railway Company 
 Линия Тюо-Собу

Линии Метро
 Tokyo Metro
 Линия Юракутё (T-06) 
 Линия Тодзай (Y-13)
 Линия Намбоку (N-10)
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation
 Линия Оэдо (E-06)

Планировка станции

JR East
Одна платформа островного типа и два пути.

Tokyo Metro
2 платформы бокового типа, 2 платформы островного типа и 6 путей.

Toei
Одна платформа островного типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
East Japan Railway Company: Станция Иидабаси 
Tokyo Metro: Станция Иидабаси 
Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Иидабаси 
 О проектировании станции линии Оэдо